Victor Nielsen eller Viktor Nielsen kan avse:

Victor Nielsen (astronom), dansk amatörastronom
Viktor Nielsen (arkitekt), rysk arkitekt